Bohemia, en geografía, generalmente se refiere a una de las tres regiones históricas que componen la República Checa.

Asimismo, también en geografía, puede hacer referencia:

 a Bohemia, una pequeña comunidad en la parroquia de Plaquemines, en el estado de Luisiana (Estados Unidos);
 a Bohemia, un lugar designado por el censo, en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York (Estados Unidos);
 al Protectorado de Bohemia y Moravia, una región de la Alemania durante la época del régimen nazi;
 a la Región de Bohemia Central, una unidad administrativa de la República Checa;
 a la Región de Bohemia Meridional, otra unidad administrativa de la República Checa;
 al Reino de Bohemia, antiguo reino de Europa Central.

También, en el ámbito de la cultura, puede referirse:
 a la bohemia, un movimiento cultural y un estilo de vida ejercido principalmente por artistas (músicos, pintores, literatos y otros) a partir del sigloXIX;
 a La bohemia, título en español de La bohème, ópera de Giacomo Puccini, compositor italiano de fines del sigloXIX y principios del sigloXX;
 a Bohemia, una banda musical española;
 a Bohemia, una revista cubana que salió a la venta por primera vez el 10 de mayo de 1908, como semanario ilustrado;
 a «Rapsodia Bohemia», una canción de la banda británica de rock, Queen.

Además, Bohemio puede hacer referencia:
 a Bohemio, el decimotercer álbum de estudio del músico y cantautor argentino Andrés Calamaro.

Enlaces externos